Михаил Романо́вский:
 Романовский, Михаил Александрович (род. 1947) — российский политик, член Совета Федерации от Сахалинской области.
 Романовский, Михаил Владимирович (1937—2021) — советский и российский экономист, специалист в области финансов и аудита.